Хью О’Шонесси () — британский журналист и писатель, более 40 лет работающий для таких изданий как The Observer, The Independent, Financial Times, The Guardian, New Statesman и другие по различным проблемам Латинской Америки.

Краткая биография 
Хью О’Шонесси — автор нескольких книг, в том числе о вторжении США на Гренаду, диктаторском режиме Пиночета и политике парагвайского президента Фернандо Луго. Был знаком с президентом Чили Сальвадором Альенде.

Лауреат различных журналистских наград, в том числе двух British Press Awards, Maria Moors Cabot Prize за вклад в межамериканское взаимопонимание 1986 г. и Wilberforce Medallion Кингстон-апон-Халла, а также был отмечен школой журналистов Колумбийского университета.

Личные оценки 
Семилетие чилийской хунты Хью О’Шонесси отметил следующими словами: «Сантьяго похож на некрасивую женщину, которая прибегает ко всевозможным косметическим ухищрениям, чтобы выглядеть лучше. Фасады зданий правительственных учреждений заново покрашены и по вечерам подсвечиваются прожекторами. Метрополитен чистый, действует быстро, витрины дорогих магазинов сверкают… В то же самое время в Сантьяго живут дети, ничего не знающие о своих родителях, голодные дети, дети с глазами, полными страха…».

Книги 
 The Priest of Paraguay. Zed Books. 2009
 Chemical Warfare in Colombia: The Costs of Coca Fumigation. LAB Short Books. 2005 (в соавторстве с Сью Бранфорд)
 Pinochet: The Politics of Torture. Latin America Bureau. 1999
 Around the Spanish Main Travels in the Caribbean and the Guianas. Ebury Press. 1991
 Latin Americans. BBC Books. 1988
 Grenada: An Eyewitness Account of the U.S. Invasion and the Caribbean History That Provoked It. Dodd Mead. 1985
 Grenada: Revolution, Invasion and Aftermath. H. Hamilton with The Observer. 1984
 Towards a Democratic Central America. Fabian Society. 1984

Примечания

Ссылки 
 Потерянные миллионы Пиночета: британский след 
 Колонка Хью О'Шонесси в The Guardian 
 Колонка Хью О'Шонесси в New Statesman

Персоналии по алфавиту
Журналисты Великобритании
Писатели Великобритании